Молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2017, кваліфікація — відбірний етап чемпіонату Європи, що пройшов з 26 березня 2015 по 15 листопада 2016.

Календар

Жеребкування

Груповий етап

Група 1 

|valign="top"|

Джерело:uefa.com

Група 2 

|valign="top"|

Джерело:uefa.com

Група 3 

|valign="top"|

Джерело:uefa.com

Група 4 

|valign="top"|

Джерело:uefa.com

Група 5 

|valign="top"|

Джерело:uefa.com

Група 6 

|valign="top"|

Джерело:uefa.com

Група 7 

|valign="top"|

Джерело:uefa.com

Група 8 

|valign="top"|

Джерело:uefa.com

Група 9 

|valign="top"|

Джерело:uefa.com

Рейтинг других місць 

|}

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Офіційний сайт  

2017